

Geografia 
 Pec pod Sněžkou – miasto w Czechach
 Pec – wieś i gmina w Czechach, w powiecie Domažlice
 Pec – szczyt w Czechach, w paśmie Wysokiego Jesionika
 Peć – miasto w Kosowie
 region Peć – region administracyjny w Kosowie 
 Okręg Peć – historyczny okręg administracyjny w Kosowie (1990-1999)
 Mirna Peč – gmina w Słowenii
 Nová Pec – wieś w Czechach

Osoby 
 Barbara Pec-Ślesicka